Tiradentense – abitanti di Novo Tiradentes
Tiradentense – abitanti di Tiradentes do Sul